Příjmení Košút nebo Košut má více nositelů:

 Bedřich Vilém Košut (1819–1893), český evangelický duchovní, teolog a politický vězeň
Benjamin Košut (1822–1898), český evangelický duchovní a teolog, bratr Bedřicha Viléma
Jaromír Břetislav Košut (1854–1880), český orientalista
 Ján Košút (1926–2013), slovenský politický vězeň, internovaný v sovětském gulagu
 Juraj Košút (1776–1849), uherský zeman 
 Lajos Kossuth (1802–1894), uherský politik a revolucionář
 Tomáš Košút (* 1990), slovenský fotbalový obránce